Карнуа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на північ від Парижа, 34 км на схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року Карнуа і Маме було об'єднано в новий муніципалітет Карнуа-Маме.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Карнуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Карнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма